CCS kan syfta på:

 CCS (musikgrupp) – en brittisk musikgrupp
 CCS (företag) – ett svenskt hudvårdsföretag
 CCS – ett svenskt kulturhus i Paris, se Centre Culturel Suédois
 CCS – en japansk mangaserie, se Cardcaptor Sakura
CCS – en teknik där koldioxid från större punktutsläpp av koldioxid, såsom kolkraftverk, gaskraftverk, stålverk och cementindustrier, avskiljs från rökgaser och lagras i geologiska formationer, från engelska Carbon Capture and Storage, se Geologisk lagring av koldioxid
 CCS (musikgrupp) – en brittisk musikgrupp bildad 1970
 CCS - snabbladdare – en standard för snabbladdning av bilar